Сыединение — топоним в Болгарии:
 Сыединение — село в Бургасской области;
 Сыединение — город в Пловдивской области;
 Сыединение — община в Пловдивской области;
 Сыединение — село в Старозагорской области;
 Сыединение — село в Тырговиштской области.